Bouligand est un patronyme porté notamment par :

 Georges Bouligand (1889-1979), mathématicien français ;
 Pierre-François Bouligand (1866-1930), homme politique français.